Dorian est un prénom masculin correspondant à la racine grecque dôron (δώρον) qui signifie « don ». On trouve également des traces de ce prénom chez les israélites. L'étymologie pourrait aussi provenir de la même racine que « dorique », évoquant la masculinité, ou bien encore des Doriens, habitants de la Doride (Grèce).

Dorian est utilisé comme diminutif de Théodore, signifiant « don de Dieu ». Ce prénom est plus courant dans les pays anglo-saxons que dans l’hexagone du fait de ses racines celtes et de sa mixité, d'où sa double prononciation. Dorian se prononce généralement /doʁiã/ dans les pays francophones, et /doʁian/ dans les pays non francophones. Les Dorian sont fêtés le  en mémoire de Saint Théodore, un soldat romain décapité à cause de sa foi au .

 Prénoms similaires : Doryan, Doriann, Doriand
 Forme féminine française : Doriane

Patronyme 
 Charles Dorian (1905-1994), architecte français
 Monique Dorian, pseudonyme d'Alain Dorémieux (1933-1998), écrivain et traducteur de science-fiction français
 Pierre Dorian, journaliste sportif français
 Pierre-Frédéric Dorian (1814-1873), maître de forges et homme politique français
 Charles Dorian (1852-1902), homme politique, fils du précédent
 Daniel Dorian (1855-1903), homme politique, frère du précédent
 Tola Dorian (1841-1918), poétesse française d'origine russe
 Dorian Hunter, cheffe cuisinière américaine gagnante de la saison 10 de MasterChef US.

Fiction

Littérature 

 Dorian Gray, héros du roman d'Oscar Wilde, Le Portrait de Dorian Gray (1891)
 Dorian Hawkmoon, personnage principal de la saga La Légende de Hawkmoon, faisant des apparitions dans Le Cycle d'Elric, La Quête d'Erekosë et Les Livres de Corum de l'écrivain d'Heroic fantasy britannique Michael Moorcock. Il incarne le Champion éternel

Cinéma 

 Dorian Tyrell, personnage apparaissant dans The Mask
 John Dorian (alias JD), personnage principal de la série télévisée Scrubs

Jeux vidéo 
Arno Victor Dorian, personnage principal du jeu vidéo Assassin's Creed Unity, désireux de venger la mort de son père adoptif et père de sa bien-aimée, Monsieur De La Serre.
Charles Dorian, père d'Arno Victor Dorian, assassiné à Versailles par un templier
 Dorian Pavus, mage tévinter apparaîssant dans le troisième opus de la saga Dragon Age, Dragon Age Inquisition.

Musique 
 Dorian, groupe d'indie pop espagnol, originaire de Barcelone, en Catalogne
 Dorian, groupe de rock turc
 Dorian Recordings, ancien label de disques américain, dévolu à la musique ancienne et classique, dont le fond a été racheté par Sono Luminus en 2005
 Doriand, chanteur français

Autres 
 La rue Dorian et l'avenue Dorian dans le  de Paris
 Le lycée Dorian, établissement public polyvalent du , réputé pour la formation de géomètres-topographes
 

Prénom masculin
Prénom français
Prénom américain
Prénom roumain